Altstadt (in tedesco "città vecchia") può riferirsi a:

Geografia

Altstadt, oggi Staré Město – comune nella regione della Moravia-Slesia
 Altstadt, oggi Staré Město pod Landštejnem – comune nella regione della Boemia Meridionale
 Mährisch Altstadt, oggi Staré Město – città nella regione di Olomouc

Altstadt – quartiere della città di Amburgo
 Altstadt – quartiere della città di Düsseldorf
 Altstadt – quartiere della città di Duisburg
 Altona-Altstadt – quartiere della città di Amburgo
 Altstadt Spandau – area del quartiere di Spandau della città di Berlino
 Altstadt – quartiere della città di Francoforte sul Meno

Altstadt – suddivisione (Kreis) della città di Zurigo